Alexander Monro kan avse:

* Alexander Monro (primus) (1697–1767), skotsk anatom
Alexander Monro (secundus) (1733–1817), skotsk anatom 
Alexander Monro (tertius) (1773–1859), skotsk anatom